Luzna kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Lužná (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Lužná (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar